Малое Пулозеро () — небольшое пресноводное озеро, расположенное в центральной части Кольского полуострова на территории сельского поселения «Пушной» Кольского района Мурманской области России в полукилометре к востоку от Пулозера. Малое Пулозеро входит в состав бассейна реки Кола.

Малое Пулозеро имеет вытянутую с севера на юг форму.

Вдоль восточного берега Малого Пулозера пролегает автомобильная дорога  «Кола», а вдоль западного берега — и железнодорожная ветка «Санкт-Петербург — Мурманск».

Примечания 

Бассейн Колы
Озёра Кольского района